Beneficência Portuguesa est le nom de plusieurs hôpitaux en Amérique du Sud, et plus particulièrement au Brésil. Ils ont été fondés par des immigrants portugais :
 Beneficência Portuguesa de São Paulo, hôpital de São Paulo
 Beneficência Portuguesa de Bauru, hôpital de Bauru
 Beneficência Portuguesa de Belém, hôpital de Belém
 Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro, hôpital de Rio de Janeiro
 Beneficência Portuguesa de Araraquara, hôpital d'Araraquara 
 Beneficência Portuguesa de Campinas, hôpital de Campinas
 Beneficência Portuguesa de Niterói, hôpital de Niterói
 Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, hôpital de Porto Alegre
 Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, hôpital de Ribeirão Preto
 Beneficência Portuguesa de Santo André, hôpital de Santo André
 Beneficência Portuguesa de Santos, hôpital de Santos
 Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, hôpital de São Caetano do Sul
 Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, hôpital de São José do Rio Preto
 Beneficência Portuguesa de Punta Arenas, hôpital de Punta Arenas, au Chili

Sources